Capitaine Janvier est le titre de deux films : 
 Capitaine Janvier (Captain January) est un film muet avec Baby Peggy, sorti en 1924.
 Capitaine Janvier (Captain January) est un film musical américain de David Butler avec Shirley Temple, sorti en 1936.